Mériatoum, ou Méry-Atoum, est un prénom masculin égyptien porté par :

 Mériatoum, un fils de Ramsès 
 Mériatoum, un fils de Ramsès 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité